Al Circuit Carlos Pace d'Interlagos, situat a Sao Paulo (Brasil), s'hi celebren el Gran Premi del Brasil de Fórmula 1 i GP2.

El circuit porta el nom del pilot brasiler José Carlos Pace. Al seu interior hi existeix una pista de karts batejada amb el nom del també pilot brasiler Ayrton Senna.

El pilot que més ha guanyat aquest gran premi és Ayrton Senna

En el gran premi es fan un total de 71 voltes en el sentit contrari del rellotge, i amb una extensió de 4.309 m de pista dona com a resultat un total de 305,909 km que recorren els monoplaces.

L'últim guanyador (any 2014) ha estat Nico Rosberg.

Enllaços externs 

 Web oficial de la Fórmula 1.
 Web oficial del circuit
 Història i estadístiques 
 Google Maps

Interlagos
Interlagos
Interlagos
Esport a São Paulo